Greenberg může být:

 Arthur Greenberg – americký fotograf
 Clement Greenberg (1909–1994) – americký teoretik a kritik umění
 Jill Greenberg (* 1967) – americká fotografka
 Joseph Greenberg (1915–2001) – americký antropolog a lingvista
 Uri Cvi Greenberg (1896–1981) – izraelský básník, novinář a poslanec
 Greenberg (film) – americký film a příjmení hlavní postavy